Система Тахтаджяна — филогенетическая система классификации цветковых растений, одна из наиболее известных систем классификаций этой группы организмов. Создана советским ботаником Арменом Леоновичем Тахтаджяном (1910—2009). Содержит 38 надпорядков в составе 17 подклассов двух классов.

Система отдела Цветковые растения (Divisio Magnoliophyta)

Класс Magnoliopsida — Двудольные

Подкласс Magnoliidae 
 Надпорядок Magnolianae
 Magnoliales — Магнолиецветные
 Семейства: Degeneriaceae, Himantandraceae, Magnoliaceae
 Winterales — Винтероцветные
 Семейство Winteraceae
 Canellales — Канеллоцветные
 Семейство Canellaceae
 Illiciales — Бадьяноцветные
 Семейства: Illiciaceae, Schisandraceae
 Austrobaileyales — Австробэйлиецветные
 Семейство Austrobaileyaceae
 Eupomatiales — Эвпоматиецветные
 Семейство Eupomatiaceae
 Annonales — Анноноцветные
 Семейство Annonaceae
 Myristicales — Мускатникоцветные
 Семейство Myristicaceae
 Aristolochiales — Кирказоноцветные
 Семейство Aristolochiaceae
 Надпорядок Lactoridanae
 Lactoridales — Лакторисоцветные
 Семейство Lactoridaceae
 Надпорядок Piperanae
 Piperales — Перцецветные
 Семейства: Saururaceae, Piperaceae, Peperomiaceae
 Надпорядок Lauranae
 Laurales — Лавроцветные
 Семейства: Amborellaceae, Trimeniaceae, Monimiaceae, Gomortegaceae, Hernandiaceae, Lauraceae
 Calycanthales — Каликантоцветные
 Семейства: Calycanthaceae, Idiospermaceae
 Chloranthales — Хлорантоцветные
 Семейство Chloranthaceae
 Надпорядок Rafflesianae
 Hydnorales — Гиднороцветные
 Семейство Hydnoraceae
 Rafflesiales — Раффлезиецветные
 Семейства: Apodanthaceae, Mitrastemonaceae, Rafflesiaceae, Cytinaceae
 Надпорядок Balanophoranae
 Cynomoriales — Циномориецветные
 Семейство Cynomoriaceae
 Balanophorales — Баланофороцветные
 Семейства: Mystropetalaceae, Dactylanthaceae, Lophophytaceae, Sarcophytaceae, Scybaliaceae, Heloseaceae, Langsdorffiaceae, Balanophoraceae

Подкласс Nymphaeidae 
 Надпорядок Nymphaeanae
 Hydropeltidales — Гидропельтисоцветные
 Семейства: Hydropeltidaceae, Cabombaceae
 Nymphaeales — Кувшинкоцветные
 Семейства: Nupharaceae, Nymphaeaceae, Barclayaceae
 Надпорядок Ceratophyllanae
 Ceratophyllales — Роголистникоцветные
 Семейство Ceratophyllaceae

Подкласс Nelumbonidae 
 Надпорядок Nelumbonanae
 Nelumbonales — Лотосоцветные
 Семейство Nelumbonaceae

Подкласс Ranunculidae 
 Надпорядок Ranunculanae
 Lardizabalales — Лардизабалоцветные
 Семейства: Lardizabalaceae, Sargentodoxaceae
 Menispermales — Мениспермоцветные
 Семейство Menispermaceae
 Berberidales — Барбарисоцветные
 Семейства: Nandinaceae, Berberidaceae, Ranzaniaceae, Podophyllaceae
 Ranunculales — Лютикоцветные
 Семейство Ranunculaceae
 Circaeasterales — Цирцеастроцветные
 Семейства: Kingdoniaceae, Circaeasteraceae
 Hydrastidales — Гидрастисоцветные
 Семейство Hydrastidaceae
 Glaucidiales — Глауцидиецветные
 Семейство Glaucidiaceae
 Paeoniales — Пионоцветные
 Семейство Paeoniaceae
 Papaverales — Макоцветные
 Семейства: Papaveraceae, Pteridophyllaceae, Hypecoaceae, Fumariaceae

Подкласс Caryophyllidae 
 Надпорядок Caryophyllanae
 Caryophyllales — Гвоздичноцветные
 Семейства: Phytolaccaceae, Gisekiaceae, Agdestidaceae, Barbeuiaceae, Achatocarpaceae, Petiveriaceae, Nyctaginaceae, Aizoaceae, Sesuviaceae, Tetragoniaceae, Stegnospermataceae, Portulacaceae, Hectorellaceae, Basellaceae, Halophytaceae, Cactaceae, Didiereaceae, Molluginaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae
 Надпорядок Gyrostemonanae
 Gyrostemonales — Гиростемоцветные
 Семейство Gyrostemonaceae
 Надпорядок Polygonanae
 Polygonales — Гречихоцветные
 Семейство Polygonaceae
 Надпорядок Plumbaginanae
 Plumbaginales — Свинчаткоцветные
 Семейство Plumbaginaceae

Подкласс Hamamelididae 
 Надпорядок Trochodendranae
 Trochodendrales — Троходендроцветные
 Семейства: Trochodendraceae, Tetracentraceae
 Cercidiphyllales — Багрянникоцветные
 Семейство Cercidiphyllaceae
 Eupteleales — Эуптелеецветные
 Семейство Eupteleaceae
 Надпорядок Myrothamnanae
 Myrothamnales — Миротамноцветные
 Семейство Myrothamnaceae
 Надпорядок Hamamelidanae
 Hamamelidales — Гамамелисоцветные
 Семейства: Hamamelidaceae, Altingiaceae, Platanaceae
 Надпорядок Barbeyanae
 Barbeyales — Барбейецветные
 Семейство Barbeyaceae
 Надпорядок Daphniphyllanae
 Daphniphyllales — Волчелистникоцветные
 Семейство Daphniphyllaceae
 Balanopales — Баланопоцветные
 Семейство Balanopaceae
 Надпорядок Buxanae
 Didymelales — Дидимелесоцветные
 Семейство Didymelaceae
 Buxales — Самшитоцветные
 Семейство Buxaceae
 Simmondsiales — Симмондсиецветные
 Семейство Simmondsiaceae
 Надпорядок Faganae
 Fagales — Букоцветные
 Семейства: Fagaceae, Nothofagaceae
 Corylales — Лещиноцветные
 Семейства: Betulaceae, Corylaceae, Ticodendraceae
 Надпорядок Casuarinanae
 Casuarinales — Казуариноцветные
 Семейство Casuarinaceae
 Надпорядок Juglandanae
 Myricales — Восковницецветные
 Семейство Myricaceae
 Rhoipteleales — Руаптелеецветные
 Семейство Rhoipteleaceae
 Juglandales — Орехоцветные
 Семейство Juglandaceae

Подкласс Dilleniidae 
 Надпорядок Dillenianae
 Dilleniales — Диллениецветные
 Семейство Dilleniaceae
 Надпорядок Theanae
 Paracryphiales — Паракрифиецветные
 Семейство Paracryphiaceae
 Theales — Чаецветные
 Семейства: Stachyuraceae, Theaceae, Asteropeiaceae, Pentaphylacaceae, Tetrameristaceae, Oncothecaceae, Marcgraviaceae, Caryocaraceae, Pellicieraceae
 Hypericales — Зверобоецветные
 Семейства: Bonnetiaceae, Clusiaceae, Hypericaceae
 Physenales — Физеноцветные
 Семейство Physenaceae
 Medusagynales — Медузагиноцветные
 Семейство Medusagynaceae
 Ochnales — Охноцветные
 Семейства: Strasburgeriaceae, Ochnaceae, Sauvagesiaceae, Lophiraceae, Quiinaceae, Scytopetalaceae
 Elatinales — Повойничкоцветные
 Семейство Elatinaceae
 Ancistrocladales — Анцистрокладоцветные
 Семейство Ancistrocladaceae
 Dioncophyllales — Дионкофиллоцветные
 Семейство Dioncophyllaceae
 Lecythidales — Лецитисоцветные
 Семейства: Barringtoniaceae, Lecythidaceae, Napoleonaeaceae, Foetidiaceae,
 Надпорядок Sarracenianae
 Sarraceniales — Саррацениецветные
 Семейство Sarraceniaceae
 Надпорядок Nepenthanae
 Nepenthales — Непентесоцветные
 Семейство Nepenthaceae
 Droserales — Росянкоцветные
 Семейство Droseraceae
 Надпорядок Ericanae
 Actinidiales — Актинидиецветные
 Семейство Actinidiaceae
 Ericales — Верескоцветные
 Семейства: Clethraceae, Cyrillaceae, Ericaceae, Epacridaceae, Empetraceae
 Diapensiales — Диапенсиецветные
 Семейство Diapensiaceae
 Bruniales — Бруниецветные
 Семейства: Bruniaceae, Grubbiaceae
 Geissolomatales — Гейссоломоцветные
 Семейство Geissolomataceae
 Fouquieriales — Фукьериецветные
 Семейство Fouquieriaceae
 Надпорядок Primulanae
 Styracales — Стираксоцветные
 Семейства: Styracaceae, Symplocaceae, Ebenaceae, Lissocarpaceae
 Sapotales — Сапотоцветные
 Семейство Sapotaceae
 Myrsinales — Мирсиноцветные
 Семейства: Myrsinaceae, Theophrastaceae
 Primulales — Первоцветные
 Семейство Primulaceae
 Надпорядок Violanae
 Violales — Фиалкоцветные
 Семейства: Berberidopsidaceae, Aphloiaceae, Bembiciaceae, Flacourtiaceae, Lacistemataceae, Peridiscaceae, Violaceae, Dipentodontaceae, Scyphostegiaceae
 Passiflorales — Страстоцветные
 Семейства: Passifloraceae, Turneraceae, Malesherbiaceae, Achariaceae
 Caricales — Папайецветные
 Семейство Caricaceae
 Salicales — Ивоцветные
 Семейство Salicaceae
 Tamaricales — Гребенщикоцветные (Тамарискоцветные)
 Семейства: Reaurmuriaceae, Tamaricaceae, Frankeniaceae
 Cucurbitales — Тыквоцветные
 Семейство Cucurbitaceae
 Begoniales — Бегониецветные
 Семейства: Datiscaceae, Tetramelaceae, Begoniaceae
 Capparales — Каперсоцветные
 Семейства: Capparaceae, Pentadiplandraceae, Koeberliniaceae, Brassicaceae, Tovariaceae, Resedaceae
 Moringales — Морингоцветные
 Семейство Moringaceae
 Batales —
 Семейство Bataceae
 Надпорядок Malvanae
 Cistales — Ладанникоцветные
 Семейства: Bixaceae, Cochlospermaceae, Cistaceae
 Elaeocarpales — Элеокарпоцветные
 Семейство Elaeocarpaceae
 Malvales — Просвирникоцветные (Мальвоцветные)
 Семейства: Tiliaceae, Dirachmaceae, Monotaceae, Dipterocarpaceae, Sarcolaenaceae, Plagiopteraceae, Huaceae, Sterculiaceae, Diegodendraceae, Sphaerosepalaceae, Bombacaceae, Malvaceae
 Надпорядок Urticanae
 Urticales — Крапивоцветные
 Семейства: Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Cecropiaceae, Urticaceae
 Надпорядок Euphorbianae
 Euphorbiales — Молочаецветные
 Семейства: Euphorbiaceae, Pandaceae, Aextoxicaceae, Dichapetalaceae
 Thymelaeales — Ягодкоцветные
 Семейства: Gonystylaceae, Thymelaeaceae

Подкласс Rosidae 
 Надпорядок Saxifraganae
 Cunoniales — Кунониецветные
 Семейства: Cunoniaceae, Davidsoniaceae, Eucryphiaceae, Brunelliaceae
 Saxifragales — Камнеломкоцветные
 Семейства: Tetracarpaeaceae, Penthoraceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, Grossulariaceae, Pterostemonaceae, Iteaceae, Eremosynaceae, Vahliaceae
 Cephalotales — Цефалотоцветные
 Семейство Cephalotaceae
 Greyiales — Грейецветные
 Семейство Greyiaceae
 Francoales —
 Семейство Francoaceae
 Haloragales — Сланоягодникоцветные
 Семейство Haloragaceae
 Podostemales — Подостемоноцветные
 Семейство Podostemaceae
 Gunnerales — Гуннероцветные
 Семейство Gunneraceae
 Надпорядок Rosanae
 Rosales — Розоцветные
 Семейства: Rosaceae, Neuradaceae
 Crossosomatales — Кроссосомоцветные
 Семейство Crossosomataceae
 Chrysobalanales — Хризобаланоцветные
 Семейство Chrysobalanaceae
 Надпорядок Rhizophoranae
 Anisophylleales — Анизофиллеецветные
 Семейство Anisophylleaceae
 Rhizophorales — Ризофороцветные
 Семейство Rhizophoraceae
 Надпорядок Myrtanae
 Myrtales — Миртоцветные
 Семейства: Alzateaceae, Rhynchocalycaceae, Penaeaceae, Oliniaceae, Combretaceae, Crypteroniaceae, Memecylaceae, Melastomataceae, Lythraceae, Punicaceae, Duabangaceae, Sonneratiaceae, Onagraceae, Trapaceae, Psiloxylaceae, Heteropyxidaceae, Myrtaceae
 Надпорядок Fabanae
 Fabales — Бобовоцветные
 Семейство Fabaceae
 Надпорядок Rutanae
 Sapindales — Сапиндоцветные
 Семейства: Staphyleaceae, Tapisciaceae, Melianthaceae, Sapindaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Bretschneideraceae, Akaniaceae
 Tropaeolales — Настурциецветные
 Семейство Tropaeolaceae
 Sabiales — Сабиецветные
 Семейства: Sabiaceae, Meliosmaceae
 Connarales — Коннароцветные
 Семейство Connaraceae
 Rutales — Рутоцветные
 Семейства: Rutaceae, Rhabdodendraceae, Cneoraceae, Simaroubaceae, Surianaceae, Irvingiaceae, Kirkiaceae, Ptaeroxylaceae, Tepuianthaceae, Meliaceae
 Leitneriales — Лейтнериецветные
 Семейство Leitneriaceae
 Coriariales —
 Семейство Coriariaceae
 Burserales — Бурзероцветные
 Семейства: Burseraceae, Anacardiaceae, Podoaceae
 Надпорядок Geranianae
 Linales — Лёноцветные
 Семейства: Hugoniaceae, Linaceae, Ctenolophonaceae, Ixonanthaceae, Humiriaceae, Erythroxylaceae
 Oxalidales — Кисличноцветные
 Семейства: Oxalidaceae, Lepidobotryaceae
 Geraniales — Гераниецветные
 Семейства: Hypseocharitaceae, Vivianiaceae, Geraniaceae, Ledocarpaceae, Rhynchothecaceae
 Biebersteiniales — Биберштейниецветные
 Семейство Biebersteiniaceae
 Balsaminales — Бальзаминоцветные
 Семейство Balsaminaceae
 Zygophyllales — Парнолистникоцветные
 Семейства: Zygophyllaceae, Peganaceae, Balanitaceae, Nitrariaceae, Tetradiclidaceae
 Vochysiales — Вошизиецветные
 Семейства: Malpighiaceae, Trigoniaceae, Vochysiaceae, Tremandraceae, Krameriaceae
 Polygalales — Истодоцветные
 Семейства: Polygalaceae, Xanthophyllaceae, Emblingiaceae
 Надпорядок Corynocarpanae
 Corynocarpales — Коринокарпоцветные
 Семейство Corynocarpaceae
 Надпорядок Celastranae
 Brexiales — Брексиецветные
 Семейства: Ixerbaceae, Brexiaceae, Rousseaceae
 Parnassiales — Белозороцветные
 Семейства: Parnassiaceae, Lepuropetalaceae
 Celastrales — Бересклетоцветные
 Семейства: Goupiaceae, Celastraceae, Lophopyxidaceae, Stackhousiaceae
 Salvadorales — Сальвадороцветные
 Семейство Salvadoraceae
 Icacinales — Икациноцветные
 Семейства: Aquifoliaceae, Phellinaceae, Icacinaceae, Sphenostemonaceae
 Metteniusales —
 Семейство Metteniusaceae
 Cardiopteridales — Кардиоптерисоцветные
 Семейство Cardiopteridaceae
 Надпорядок Santalanae
 Medusandrales — Медузандроцветные
 Семейство Medusandraceae
 Santalales — Санталоцветные
 Семейства: Olacaceae, Opiliaceae, Aptandraceae, Octoknemaceae, Santalaceae, Misodendraceae, Loranthaceae,  Viscaceae, Eremolepidaceae
 Надпорядок Rhamnanae
 Rhamnales — Крушиноцветные
 Семейство Rhamnaceae
 Elaeagnales — Лохоцветные
 Семейство Elaeagnaceae
 Надпорядок Proteanae
 Proteales — Протеецветные
 Семейство Proteaceae
 Надпорядок Vitanae
 Vitales — Виноградоцветные
 Семейства: Vitaceae, Leeaceae

Подкласс Cornidae 
 Надпорядок Cornanae
 Hydrangeales — Гортензиецветные
 Семейства: Escalloniaceae, Hydrangeaceae, Abrophyllaceae, Argophyllaceae, Corokiaceae, Alseuosmiaceae, Carpodetaceae, Phyllonomaceae, Pottingeriaceae, Tribelaceae, Melanophyllaceae, Montiniaceae, Kaliphoraceae, Columelliaceae
 Desfontainiales — Дефонтениецветные
 Семейство Desfontainiaceae
 Roridulales — Роридулоцветные
 Семейство Roridulaceae
 Cornales — Кизилоцветные
 Семейства: Davidiaceae, Nyssaceae, Mastixiaceae, Curtisiaceae, Cornaceae, Alangiaceae
 Garryales — Гарриецветные
 Семейство Garryaceae
 Aucubales — Аукубоцветные
 Семейство Aucubaceae
 Griseliniales — Гризелиниецветные
 Семейство Griseliniaceae
 Eucommiales — Эукоммиецветные
 Семейство Eucommiaceae
 Aralidiales —
 Семейство Aralidiaceae
 Toricelliales — Торичеллиецветные
 Семейство Toricelliaceae
 Надпорядок Aralianae
 Helwingiales — Гельвингиецветные
 Семейство Helwingiaceae
 Araliales — Аралиецветные
 Семейства: Araliaceae, Hydrocotylaceae, Apiaceae
 Pittosporales — Питтоспороцветные
 Семейство Pittosporaceae
 Byblidales — Библисоцветные
 Семейство Byblidaceae
 Надпорядок Dipsacanae
 Viburnales — Калиноцветные
 Семейство Viburnaceae
 Adoxales — Адоксоцветные
 Семейства: Sambucaceae, Adoxaceae
 Dipsacales — Ворсянкоцветные
 Семейства: Caprifoliaceae, Valerianaceae, Triplostegiaceae, Dipsacaceae, Morinaceae

Подкласс Lamiidae 
 Надпорядок Gentiananae
 Gentianales — Горечавкоцветные
 Семейства: Gelsemiaceae, Loganiaceae, Strychnaceae, Antoniaceae, Spigeliaceae, Gentianaceae, Saccifoliaceae, Geniostomaceae, Plocospermataceae
 Rubiales — Мареноцветные
 Семейства: Dialypetalanthaceae, Rubiaceae, Theligonaceae, Carlemanniaceae
 Apocynales — Кутроцветные
 Семейство Apocynaceae
 Надпорядок Solananae
 Solanales — Паслёноцветные
 Семейства: Solanaceae, Sclerophylacaceae, Duckeodendraceae, Goetzeaceae
 Convolvulales — Вьюнковоцветные
 Семейства: Convolvulaceae, Cuscutaceae
 Polemoniales — Синюхоцветные
 Семейство Polemoniaceae
 Boraginales — Бурачникоцветные
 Семейства: Hydrophyllaceae, Boraginaceae, Tetrachondraceae, Hoplestigmataceae, Lennoaceae
 Limnanthales — Лимнантоцветные
 Семейство Limnanthaceae
 Надпорядок Loasanae
 Loasales — Лоазоцветные
 Семейство Loasaceae
 Надпорядок Oleanae
 Oleales — Маслиноцветные
 Семейство Oleaceae
 Надпорядок Lamianae
 Scrophulariales — Норичникоцветные
 Семейства: Buddlejaceae, Retziaceae, Stilbaceae, Scrophulariaceae, Oftiaceae, Globulariaceae, Gesneriaceae, Plantaginaceae, Bignoniaceae, Pedaliaceae, Martyniaceae, Trapellaceae, Myoporaceae, Acanthaceae, Lentibulariaceae
 Lamiales — Ясноткоцветные
 Семейства: Verbenaceae, Phrymaceae, Cyclocheilaceae, Symphoremataceae, Avicenniaceae, Viticaceae, Lamiaceae
 Callitrichales — Болотникоцветные
 Семейство Callitrichaceae
 Hydrostachyales — Гидростахиецветные
 Семейство Hydrostachyaceae
 Hippuridales — Хвостникоцветные
 Семейство Hippuridaceae

Подкласс Asteridae 
 Надпорядок Campanulanae
 Campanulales — Колокольчикоцветные
 Семейства: Pentaphragmataceae, Sphenocleaceae, Campanulaceae, Cyphocarpaceae, Nemacladaceae, Cyphiaceae, Lobeliaceae
 Goodeniales — Гудениецветные
 Семейства: Brunoniaceae, Goodeniaceae
 Stylidiales — Стилидиецветные
 Семейства: Donatiaceae, Stylidiaceae
 Menyanthales — Вахтоцветные
 Семейство Menyanthaceae
 Надпорядок Asteranae
 Calycerales — Калицероцветные
 Семейство Calyceraceae
 Asterales — Астроцветные
 Семейство Asteraceae

Класс Liliopsida — Однодольные

Подкласс Liliidae 
 Надпорядок Lilianae
 Melanthiales — Мелантиецветные
 Семейства: Tofieldiaceae, Melanthiaceae, Japonoliriaceae, Xerophyllaceae, Nartheciaceae, Heloniadaceae, Chionographidaceae
 Colchicales — Безвременникоцветные
 Семейства: Tricyrtidaceae, Burchardiaceae, Uvulariaceae, Campynemataceae, Scoliopaceae, Colchicaceae, Calochortaceae
 Trilliales — Триллиецветные
 Семейство Trilliaceae
 Liliales — Лилиецветные
 Семейства: Liliaceae, Medeolaceae
 Alstroemeriales — Альстёмериецветные
 Семейство Alstroemeriaceae
 Iridales — Ирисоцветные (Касатикоцветные)
 Семейства: Isophysidaceae, Geosiridaceae, Iridaceae
 Tecophilaeales — Текофилеецветные
 Семейства: Ixioliriaceae, Lanariaceae, Walleriaceae, Tecophilaeaceae, Cyanastraceae, Eriospermaceae
 Burmanniales — Бурманниецветные
 Семейства: Burmanniaceae, Thismiaceae, Corsiaceae
 Hypoxidales — Гипоксисоцветные
 Семейство Hypoxidaceae
 Orchidales — Орхидноцветные (Ятрышникоцветные)
 Семейство Orchidaceae
 Amaryllidales — Амариллисоцветные
 Семейства: Hemerocallidaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae, Hesperocallidaceae, Hostaceae, Agavaceae, Amaryllidaceae
 Asparagales — Спаржецветные
 Семейства: Convallariaceae, Ophiopogonaceae, Ruscaceae, Asparagaceae, Dracaenaceae, Nolinaceae, Blandfordiaceae, Herreriaceae, Phormiaceae, Dianellaceae, Doryanthaceae, Asteliaceae, Asphodelaceae, Aloaceae, Anthericaceae, Aphyllanthaceae
 Xanthorrhoeales — Ксанторреецветные
 Семейства: Baxteriaceae, Lomandraceae, Dasypogonaceae, Calectasiaceae, Xanthorrhoeaceae
 Hanguanales — Гангуаноцветные
 Семейство Hanguanaceae
 Надпорядок Dioscoreanae
 Stemonales — Стемоноцветные
 Семейства: Stemonaceae, Croomiaceae, Pentastemonaceae
 Smilacales — Смилаксоцветные
 Семейства: Luzuriagaceae, Philesiaceae, Rhipogonaceae, Smilacaceae, Petermanniaceae
 Dioscoreales — Диоскорейноцветные
 Семейства: Stenomeridaceae, Trichopodaceae, Avetraceae, Dioscoreaceae
 Taccales — Таккоцветные
 Семейство Taccaceae

Подкласс Commelinidae 
 Надпорядок Bromelianae
 Bromeliales — Бромелиецветные
 Семейство Bromeliaceae
 Velloziales, — Веллозиецветные
 Семейство Velloziaceae
 Надпорядок Pontederianae
 Philydrales — Филидроцветные
 Семейство Philydraceae
 Pontederiales — Понтедериецветные
 Семейство Pontederiaceae
 Haemodorales — Гемодороцветные
 Семейства: Haemodoraceae, Conostylidaceae
 Надпорядок Zingiberanae
 Musales — Бананоцветные
 Семейства: Strelitziaceae, Musaceae, Heliconiaceae
 Lowiales — Ловиецветные
 Семейство Lowiaceae
 Zingiberales — Имбирецветные
 Семейства: Zingiberaceae, Costaceae
 Cannales — Канноцветные
 Семейства: Cannaceae, Marantaceae
 Надпорядок Commelinanae
 Commelinales — Коммелиноцветные
 Семейство Commelinaceae
 Mayacales — Майякоцветные
 Семейство Mayacaceae
 Xyridales — Ксирисоцветные
 Семейство Xyridaceae
 Rapateales — Рапатеецветные
 Семейство Rapateaceae
 Eriocaulales — Эриокаулоноцветные
 Семейство Eriocaulaceae
 Надпорядок Hydatellanae
 Hydatellales — Гидателлоцветные
 Семейство Hydatellaceae
 Надпорядок Juncanae
 Juncales — Ситникоцветные
 Семейства: Juncaceae, Thurniaceae
 Cyperales — Осокоцветные
 Семейство Cyperaceae
 Надпорядок Poanae
 Flagellariales — Флагеллариецветные
 Семейство Flagellariaceae
 Restionales — Рестиецветные
 Семейства: Joinvilleaceae, Restionaceae, Anarthriaceae, Ecdeiocoleaceae
 Centrolepidales — Центролеписоцветные
 Семейство Centrolepidaceae
 Poales — Злакоцветные
 Семейство Poaceae

Подкласс Arecidae 
 Надпорядок Arecanae
 Arecales — Пальмоцветные
 Семейство Arecaceae

Подкласс Alismatidae 
 Надпорядок Alismatanae
 Butomales — Сусакоцветные
 Семейство Butomaceae
 Hydrocharitales — Водокрасоцветные
 Семейства: Hydrocharitaceae, Thalassiaceae, Halophilaceae
 Najadales — Наядоцветные
 Семейство Najadaceae
 Alismatales — Частухоцветные
 Семейства: Limnocharitaceae, Alismataceae
 Aponogetonales — Апоногетоноцветные
 Семейство Aponogetonaceae
 Juncaginales — Ситниковидноцветные
 Семейства: Scheuchzeriaceae, Juncaginaceae, Lilaeaceae, Maundiaceae
 Potamogetonales — Рдестоцветные
 Семейства: Potamogetonaceae, Ruppiaceae
 Posidoniales — Посидониецветные
 Семейство Posidoniaceae
 Cymodoceales — Цимодоцеецветные
 Семейства: Zannichelliaceae, Cymodoceaceae
 Zosterales — Взморникоцветные
 Семейство Zosteraceae

Подкласс Triurididae 
 Надпорядок Triuridanae
 Petrosaviales — Петросавиецветные
 Семейство Petrosaviaceae
 Triuridales — Триурисоцветные
 Семейство Triuridaceae

Подкласс Aridae 
 Надпорядок Aranae
 Arales — Аронникоцветные
 Семейства: Araceae, Pistiaceae, Lemnaceae
 Acorales — Аироцветные
 Семейство Acoraceae
 Надпорядок Cyclanthanae
 Cyclanthales — Циклантоцветные
 Семейство Cyclanthaceae
 Надпорядок Pandananae
 Pandanales — Панданоцветные
 Семейство Pandanaceae
 Надпорядок Typhanae
 Typhales — Рогозоцветные
 Семейства: Sparganiaceae, Typhaceae

Примечания

Ссылки 
 Система Тахтаджяна во Flowering Plant Gateway 
 Takhtajan System of Angiosperm Classification на сайте James L. Reveal 
 Takhtajan A. Diversity and Classification of Flowering Plants — New York, Columbia University Press. 1997. — 663 p.
 Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 440 с. Последнее на данный момент изложение системы на русском языке
 Системы Тахтаджяна 1997 и 2009 гг., схемы систем в Материалах А. Шипунова

Тахтаджян
История ботаники